Sand steht für:

 Sand, ein Sediment
 Sandbank, eine Geländeform
 ein Belag im Tennis, siehe Sandplatz (Tennis)

Sand heißen:
 Sand (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 SC Sand, deutscher Sportverein
 SAND (Datenbanksystem), ein Datenbanksystem
 Sand (Tankred Dorst), Film von Tankred Dorst (1971)
 Sand (Roman), Roman von Wolfgang Herrndorf (2011)
 norwegische Fähre, siehe MM63FE

Sand ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sand am Main, Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern
 Sand in Taufers, Marktgemeinde im Tauferer Ahrntal in Südtirol
 Sand (Bas-Rhin), Kommune im Elsass

Ortsteile:
 Sand (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sand (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Sand (Bad Emstal), Ortsteil von Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Sand (Bamberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bamberg, Bayern
 Sand (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Sand (Bensberg), wüst gefallene Siedlung im Stadtteil Kaule von Bergisch Gladbach, Rhein.-Berg. Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Sand (Bergisch Gladbach),  ein Stadtteil von Bergisch Gladbach, Rhein.-Berg. Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Sand (Bühl), Stadtteil von Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sand (Drachhausen), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Drachhausen, Amt Peitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Sand (Dietersburg), historischer Gemeindeteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreius Rottal-Inn, Bayern
 Sand (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sand (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sand, Ortsteil der Gemeinde Halsbrücke, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Sand (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sand (Kerns), Ortsteil der Gemeinde Kerns im Kanton Obwalden, Schweiz
 Sand (Königswinter), Stadtteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sand (Prebitz), Ortsteil der Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sand (Schönenberg-Kübelberg), ein Ortsteil der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Sand (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Sand (Todtenweis), Dorf der Gemeinde Todtenweis, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sand (Vilsbiburg), Ortsteil der Gemeinde Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Sand (Willstätt), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Willstätt, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sand, offiziell heute Eberhard-Wildermuth-Siedlung (Tübingen), Siedlung im Stadtteil Lustnau, Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; siehe Lustnau#Sand

 Sand (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sand (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sand (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft von Grafenstein, Kärnten
 Sand (Gemeinde Wernberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Sand (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sand (Gemeinde Garsten), Ortschaft von Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sand (Gemeinde Umhausen), Rotte in der Gemeinde Umhausen, Tirol
 Sand (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Sand (Quartier), ein Ortsteil von Chur
 Sand, Ortsteil der bernischen Gemeinde Urtenen-Schönbühl

 Sand (Innlandet), Dorf in der Kommune Nord-Odal in der Provinz Innlandet in Norwegen
 Sand (Rogaland), Dorf in der Kommune Suldal in der Provinz Rogaland in Norwegen
 Sand (Troms og Finnmark), Dorf in der Kommune Balsfjord in der Provinz Troms og Finnmark in Norwegen

 Sandur (Färöer) auf den Färöerinseln, Dänemark (dänischer Name)
 Sand (Schweden), Ort in der Gemeinde Umeå, Schweden
 Sand (Ungarn), Gemeinde im Komitat Zala, Ungarn
 Sand (Shetland), Siedlung auf den Shetland-Inseln, Schottland, Vereinigtes Königreich 

historisch:
 Bjarkøy, Kommune in der Provinz Troms (1837–1886)
 Poříčí (Broumov), Ortsteil von Broumov, Tschechien
 Piaskowiec (Ostaszewo), Ort in der Gmina Ostaszewo, Woiwodschaft Pommern, Polen (dt. Sand)

sowie:
 Sand (Limpopo) (engl. Sand River, afrikaans Sandrivier), Nebenfluss des Limpopo der südafrikanischen Provinz Limpopo
 Sand (Sabie) (engl. Sand River, afrikaans Sandrivier), Nebenfluss des Sabie der südafrikanischen Provinz Mpumalanga
 Sand (Vet) (engl. Sand River, afrikaans Sandrivier), Nebenfluss des Vet in der südafrikanischen Provinz Freistaat
 Großer Sand,  Naturschutzgebiet in Mainz

SAND steht für:
 SAND (Datenbanksystem), „Spatial and Non-Spatial Data“, ein Datenbankenmanagementsystem

Siehe auch:
 Auf dem Sande
 Sand-Gleichung
 Sande
 Sander
 Sandt
 Sant
 Sands
 Zand

Abkürzung